Арамаи́с Степа́нович Тоноя́н (; , Ереван Армянская ССР, СССР) — советский и армянский футболист, игрок сборной Армении.

Клубная карьера 
Начал футбольную карьеру в «Арарате», за который играл до 1996 года. В составе столичного клуба стал чемпионом и 3-кратным обладателем Кубка Армении. Являлся лидером и капитаном команды. В составе «Арарата» участвовал в еврокубках. Благодаря победному голу Тонояна в матче Кубке обладателей кубков УЕФА «Арарат»—«Катовице» (2:0, в первом матче «Арарат» проиграл 0:2) матч был переведён в дополнительное время, а в серии пенальти мастерством отметились араратовцы, перевесив соперников на один гол — 5:4.

Тонояну принадлежит своеобразный рекорд. С 1993 по 1998 года, он выходил в финал Кубка Армении с капитанской повязкой и в первых 4 финалах (3 — в составе «Арарата»; 1 — в составе «Пюника») становился обладателем данного трофея.

Карьера в сборной

Тренерская деятельность 
В 1999 году Тоноян в «Ереване» являлся играющим главным тренером. После окончания сезона клуб был расформирован, а Тоноян перешёл в «Мику», где занял должность старшего тренера. Проработав на должном уровне до 2002 года, Тоноян с 5-го тура чемпионата возглавляет аштаракскую команду, после ухода Эдуарда Маркарова. Задержался на этой должности недолго. После 15-го тура покидает пост. В начале того сезона Тоноян возглавил «Мику-2».

Достижения

Игрока 
  «Арарат» (Ереван)
 Чемпион Армении: 1993, 1995
 Бронзовый призёр чемпионата Армении: 1994
 Обладатель Кубка Армении: 1993, 1994, 1995, 1995/96
  «Киликия»
 Чемпион Армении: 1996/97
 Бронзовый призёр чемпионата Армении:
 Финалист Кубка Армении: 1996/97
  «Ереван»
 Бронзовый призёр чемпионата Армении: 1998
 Финалист Кубка Армении: 1998

Тренера 
  «Мика»
 Обладатель Кубка Армении: 2000, 2001
 Финалист Суперкубка Армении: 2002

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на armfootball.tripod.com
 Профиль на footballdatabase.eu
 Профиль на playerhistory.com

Футболисты СССР
Футболисты Армении
Игроки сборной Армении по футболу
Игроки ФК «Арарат» Ереван
Игроки ФК «Киликия»
Игроки ФК «Кешаварз»
Игроки ФК «Сепахан»
Игроки ФК «Ереван»
Игроки ФК «Мика»
Футбольные тренеры Армении
Тренеры ФК «Ереван»
Тренеры ФК «Мика»